Siebeneichen steht für:
 Siebeneichen, Gemeinde im Amt Büchen, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

Ortsteile:
 Siebeneichen (Demmin), Ortsteil der Hansestadt Demmin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Siebeneichen (Meißen), Ortsteil der Großen Kreisstadt Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Siebeneichen (Salzwedel), Siedlung der Hansestadt Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt 
 Siebeneichen (Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Siebeneichen
 Siebeneich